Okręty US Navy o nazwie USS "Renshaw":
Pierwszy "Renshaw" był szkunerem zajętym w 1862 i sprzedanym w 1865.
Drugi "Renshaw" (DD-176) był niszczycielem typu Wickes, który został zwodowany w 1918 i złomowany w 1936.
Trzeci "Renshaw" (DD-499) był niszczycielem typu Fletcher, który został zwodowany w 1942 i złomowany w 1970.
Renshaw